Холанд има више значења:

 Холанд (Њујорк)
 Холанд (Масачусетс)
 Холанд (Ајова)
 Холанд (Мичиген)
 Холанд (Тексас)
 Холанд (Арканзас)
 Холанд (Индијана)
 Холанд (Минесота)
 Холанд (Мисури)
 Холанд (Охајо)

или:

 Холанд
 Холанд (округ)